El nombre James Peters puede referirse a las siguientes personas:
James Peters, regatista británico;
James Lee Peters, ornitólogo estadounidense;
James A. Peters, herpetólogo estadounidense.